Schieferbahn steht für folgende Eisenbahnstrecken in Deutschland:
 Bahnstrecke Balingen–Rottweil
 Bahnstrecke Ludwigsstadt–Lehesten

Siehe auch:
 Schiefe Bahn